Xerophyllum kan syfta på:

 Xerophyllum (djur) – ett släkte av insekter
 Xerophyllum (växter) – ett släkte av växter